Франциска (Френци) Кристин Ауфденблаттен (, род. 10 февраля 1981 года в е, кантон Вале, Швейцария) — швейцарская горнолыжница.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров (2000 — скоростной спуск, 2001 — гигантский слалом) и двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров (2000 и 2001 — комбинация).

В сезоне 2001/02 выиграла два этапа Кубка Европы в гигантском слаломе.

В Кубке мира дебютировала 11 марта 2000 года в гигантском слаломе в итальянском Сестриере (не закончила первую попытку).

В январе 2004 года и январе 2006 года дважды занимала третьи места в скоростном спуске на этапах Кубка мира.

20 декабря 2009 года одержала свою первую и единственную победу на этапах Кубка мира, выиграв супергигант во французском Валь-д’Изере.

Лучшее место в общем зачёте Кубка мира — 18-е по итогам сезона 2003/04. Всего за карьеру Френци более 160 раз стартовала на этапах Кубка мира и 33 раза попадала в 10-ку лучших (4 подиума).

Френци выступала на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине-2006. В Солт-Лейк-Сити не сумела финишировать в первой попытке гигантского слалома. В Турине Френци была 17-й в супергиганте, 16-й в гигантском слаломе и 12-й в скоростном спуске. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи выступала только в супергиганте, в котором заняла шестое место. От третьего места Френци отделила 0,61 сек.

В конце февраля 2014 года заявила о завершении карьеры в конце сезона 2013/14.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Победы на этапах Кубка мира (1)

Ссылки 
 Сайт Френци Ауфденблаттен
 
 
 Ауфденблаттен на сайте ski-db.com 

Горнолыжники Швейцарии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года